In België:
 Scheldestraat (Antwerpen)
 Scheldestraat (Anzegem)
 Scheldestraat (Berlare)
 Scheldestraat (Bornem)
 Scheldestraat (Buggenhout)
 Scheldestraat (Elsegem)
 Scheldestraat (Gavere)
 Scheldestraat (Gent)
 Scheldestraat (Hemiksem)
 Scheldestraat (Merelbeke)
 Scheldestraat (Nazareth)
 Scheldestraat (Temse)
 Scheldestraat (Wetteren)
 Scheldestraat (Zele)
 Scheldestraat (Zwalm)
 Scheldestraat (Zwevegem)
In Nederland:
 Scheldestraat (Amsterdam)